Aurahi peut faire référence à :
 Aurahi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Dhanusha ;
 Aurahi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Mahottari ;
 Aurahi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Saptari ;
 Aurahi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sarlahi ;
 Aurahi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Siraha.